Сіде — село в Україні, Самбірському районі Львівської області
 Сіде — місто в Туреччині, іл Анталія
 Сіде — острів архіпелагу Луїзіада в Тихому океані.